Falsa coral es el nombre común que se da a diversas serpientes no venenosas de la familia Colubridae, por la semejanza de su dibujo con la peligrosa serpiente de coral:

 Hydrops triangularis
 Lampropeltis triangulum
 Oxyrhopus rhombifer
 Pliocercus elapoides
Todas estas especies habitan en el continente Americano.